

Toponyme 

 Murça, ville municipalité située dans le district de Vila Real et la région Nord ;
 Murça, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité de Murça ci-dessus ;
 Murça, paroisse civile de la municipalité de Vila Nova de Foz Côa, située dans le district de Guarda et la région Nord.

Patronyme 

 Alfredo Murça (1948-2007), footballeur portugais ;
 Joaquim Murça (né en 1954), footballeur portguais.